Kricheldorf bezeichnet:
 Kricheldorf (Salzwedel), Ortsteil von Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Kricheldorf ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Kricheldorf (1863–1934), deutscher Maler
 Hans Hellmuth Kricheldorf (1908–1980), deutscher Ingenieur, Verleger und Numismatiker
 Herrmann Kricheldorf (vor 1918–nach 1926), deutscher Kameramann in der Stummfilmzeit, siehe Herrmann Kricheldorff
 Rebekka Kricheldorf (* 1974), deutsche Dramatikerin

Siehe auch:
 Kricheldorff